Onicha (Eboni), área de governo local no estado de Eboni, na Nigéria
 Onicha (Anambra), cidade do estado de Anambra, na Nigéria